Выгорь — деревня в Дорогобужском районе Смоленской области России. Входит в состав Кузинского сельского поселения.
Население — 50 жителей (2007).

Расположена в центральной части области в 14 км к юго-западу от Дорогобужа, в 11 км западнее автодороги  Сафоново—Рославль, на берегу реки Ужа. В 28 км южнее от деревни находится железнодорожная станция Нежода на линии Смоленск-Сухиничи.

История 
 с 1861 по 1927г. — относилась к Дуденской волости Дорогобужского уезда
 с 1927 по 1929г. — в составе Мархоткинской, Всходской, Волоста-Пятницкой и Самцовской волостей
 с 1929 по 1939г. — в составе Клетковского с/с Всходского р-на Смоленской области
 с 1939 по 1954г. — в составе Клетковского с/с Семлевского района Смоленской области
 с 1954 по 1960г. — в составе Хмельниковского с/с Семлевского района Смоленской области
 с 1960 по 1961г. — в составе Клетковского с/с Всходского р-на Смоленской области
 с 1961 по 1962г. — в составе Мытишинского с/с Угранского р-на Смоленской области
 с 1965 по 2010г. — в составе Мытишинского с/с Угранского района Смоленской области

В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в октябре 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Дорогобужского района